Ailleurs peut désigner :

Littérature 
 Ailleurs, un recueil poétique d'Henri Michaux (1948),
 Ailleurs, un essai de J. M. G. Le Clézio (1995),
 Ailleurs, le titre du premier tome de la série de bande dessinée Arq (1997),
 Ailleurs, le titre du deuxième tome de la série Les Éveilleurs de Pauline Alphen sorti en 2010,
 Prix de l'Ailleurs, prix littéraire suisse de science-fiction.

Musique 
 Ailleurs, un album de William Sheller (1989),
 Ailleurs - Volume 1 et Ailleurs - Volume 2, deux albums de compilation d'Éric Lapointe (2009),
 Ailleurs, une chanson de Jean-Louis Aubert sur l'album Idéal standard (2005);

Cinéma 
 Ailleurs, un film de Valérie Müller sorti en 2010.

Musée 
 Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires, situé à Yverdon-les-Bains (Suisse).